Spirit Lake può riferirsi a:
Spirit Lake – città statunitense dell'Idaho
Spirit Lake – città statunitense dell'Iowa
Spirit Lake (lago) – lago dello Iowa noto anche come Big Spirit Lake